Алла́х-Юнь () — посёлок городского типа в Усть-Майском районе Республики Якутия России.

Название 
Назван по одноимённой реке.

География 
Расстояние до административного центра 459 км.

История 
В 1939—1948 годах центр Аллах-Юньского района.

Статус посёлка городского типа — с 1937 года.

В 2004 году было принято решение о будущем закрытии посёлка. В 2004 году при формировании муниципальных образований в посёлке не было создано городское поселение, территория была отнесена к межселенной территории.

Добыча золота и других полезных ископаемых 

Разведка, поиск и добыча россыпного золота в Аллах-Юньской металлогенической зоне проводилась уже 1930-х годов. К 2010 году крупные и доступные россыпи исчерпали свой ресурс.

Рудное золото в Аллах-Юньской металлогенической зоне энергично искали в 1960-1980-е годы. Было найдено множество месторождений золотокварцевой малосульфидной формации, к сожалению, малого объёма. Были построены три фабрики по добыче золота в месторождениях Дуэт (посёлок Югорёнок), Юр, Оночалах и Булар. На 2010 год добыча шла только на руднике Дуэт.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 пгт 
 

Населённые пункты на реке Аллах-Юнь
Населённые пункты Усть-Майского улуса
Посёлки городского типа Якутии
Межселенные территории